Окони има више значења:
 Округ Окони (Јужна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Округ Окони (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Окони (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Окони (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Окони (племе)